Ansavo kan syfta på:

Haiti 

 Ansavo (kommun), Nippes, 
 Ansavo (arrondissement), Nippes,